Verapaz bezeichnet:

 Verapaz (El Salvador), Municipio in El Salvador
 Verapaz (Guatemala), Region in Guatemala
 Verapaz (Chiapas), Ort in Mexiko